Струнный квартет № 12 — многозначный термин.

  
  
 
 Струнный квартет № 12 (Дворжак)
 
 
 Струнный квартет № 12 (Шостакович)
 Струнный квартет № 12 (Шпор)

См. также